

Wydarzenia 

 Cypr stał się częścią państwa Ptolemeuszy
 Demetrios Poliorketes opanował Macedonię i został jej królem